Otwaschny bezeichnet:

 Otwaschny (Schiff, 1893), ein russisches Kanonenboot
 Otwaschny (Schiff, 1965), ein sowjetischer Zerstörer